

Hydronyme 
 La rivière Nevis prend sa source dans la région d'Otago en Nouvelle-Zélande, dans l'Île du Sud. Elle court sur  jusqu'à la rivière Kawarau et appartient au bassin versant du fleuve Clutha.

Toponyme 

 Nevis est un hameau du comté de Stettler N 6, situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Nevis est une ville américaine située dans le comté de Hubbard, dans l’État du Minnesota.